

Sciences et techniques 
 L'effet delay est un effet sonore basé sur le principe de la chambre d'écho.

Anthroponyme

Patronyme 

  (1886-1965), un général français ;
 Beverly DeLay (1891-1923), un acteur et aviateur américain d'origine française ;
 Claude Delay, une femme de lettres française, fille de Jean Delay et sœur de Florence Delay ;
 Dorothy DeLay (1917-2002), une musicienne américaine, professeur de violon à la Juilliard School ;
 Florence Delay, de l'Académie française, une romancière française née en 1941, fille de Jean Delay et sœur de Claude Delay ;
 Jan Delay, un musicien allemand ;
 Jean Delay (1907-1987), de l'Académie française, un psychiatre et écrivain français, père de Claude et de Florence Delay ;
 Jean Delay (1879-1966), évêque de Marseille de 1937 à 1956 ;
 Jeanne Delay (1920-2012), un pongiste française ;
 Maurice Delay (1876-1960), chirurgien et maire de Bayonne, père du professeur Jean Delay ;
 Tom DeLay, un politicien américain (parti républicain), né en 1947 ;
 Vladislav Delay, un musicien finlandais.

Pseudonyme 
 Delay, de son vrai nom Deloris Frimpong Manso (1982-), est une entrepreneure, animatrice d'émissions de télévision et de radio, productrice et conférencière ghanéenne.

Toponyme 
 La rivière Delay est un affluent de la rivière du Gué, qui fait partie du bassin versant de la rivière aux Mélèzes et de la baie d'Ungava. La rivière Delay coule au Nunavik, dans la région du Nord-du-Québec (Québec, Canada).